Leirfjorden er navnet på flere fjorde i Norge:

 Leirfjorden (Sørfold) – en arm af Sørfolda i Sørfold kommune i Nordland fylke.
 Leirfjorden (Helgeland) – en fjord i Alstahaug og Leirfjord kommuner i Nordland.
 Leirfjorden (Namdalseid) – en arm af Namsfjorden i Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag.